Frantz Granvorka, (1976 -) un joueur français de volley-ball.
 Séverin Granvorka, (1947 -) un joueur et entraineur français de volley-ball, père du précédent.